Tajiri peut désigner :
 Yoshihiro Tajiri (né en 1970), un catcheur japonais
 Tajiri, ville japonaise de la préfecture d'Osaka
 , ancien bourg japonais de la préfecture de Miyagi faisant partie aujourd'hui de la ville d'Ōsaki